Кузнецов Алексей Петрович (27 мая 1916, Оренбург — 23 февраля 1993, Санкт-Петербург) — советский живописец и , Заслуженный художник РСФСР, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Алексей Петрович Кузнецов родился 27 мая 1916 года в Оренбурге. Учился в 1932—1936 в Пензенском художественном училище у Н. Петрова, И. Горюшкина-Сорокопудова, в 1936—1946 на живописном факультете в ЛИЖСА имени И. Е. Репина, ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Окончил институт по мастерской профессора А. А. Осмёркина с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Дорога жизни» (находится в Музее истории города).

С 1947 начинается педагогическая работа А. Кузнецова в Средней художественной школе.  Одновременно в 1948—1951 он занимается в творческой мастерской Академии художеств под руководством Б. В. Иогансона. В 1952 году А. П. Кузнецов назначается директором СХШ, оставаясь в этой должности до 1980 года.

Участвовал в выставках с 1946 года. Писал портреты, тематические картины, пейзажи. В 1960-1962 был командирован Министерством культуры СССР во Вьетнам, где оказывал помощь в организации национальной художественной школы, преподавал в Ханойском художественном институте. В 1968 А. П. Кузнецову было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР. Персональные выставки его произведений прошли в Ханое (1960, 1962), Ленинграде (1963), Санкт-Петербурге (1996, Музей Академии художеств).

Скончался 23 февраля 1993 года в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. 

Произведения А. П. Кузнецова хранятся в музеях и частных собраниях России, Вьетнама, КНР, США, Франции и других стран.

Примечания

Источники 
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л. : Художник РСФСР, 1987. — С. 68.
 Алексей Петрович Кузнецов. 1916—1993. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. статьи О. Ческидова. — СПб., 1995.
 Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — СПб., 1997. — С. 290.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб. : НП-Принт, 2007. — С. 18, 387, 388. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 1915—2005 / Рос. акад. художеств; [авт.-сост. С. Б. Алексеева; авт. кол. А. В. Дехтярук, Л. И. Полубкова, М. Ю. Тринда; науч. ред. Ю. Г. Бобров]. — СПб. : ЗАО «Первоцвет», 2007. — С. 56. — ISBN 978-5-903677-01-6

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Ссылки 
 Иванов С. В. Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.
 

Художники России XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Выпускники Пензенского художественного училища